Łupice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Łupice, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Łupice, village de la voïvodie de Lubusz